Retaule de Sant Esteve Protomàrtir (Granollers): Retaule gòtic del taller dels Huguet-Vergós destinat a l'església parroquial de Granollers i avui localitzat parcialment al Museu Nacional d'Art de Catalunya
 Retaule de Sant Esteve Protomàrtir (la Garriga): Probable còpia del Retaule de Sant Esteve Protomàrtir de Granollers realitzat també al taller dels Huguet-Vergós i avui encara al seu emplaçament original, a l'església de la Doma de la Garriga.
 Retaule de Sant Esteve:
 Retaule de Sant Esteve de Gualter, obra de Jaume Serra de 1385, actualment al MNAC.